Echinocrepis gracilis är en sjöborreart. Echinocrepis gracilis ingår i släktet Echinocrepis och familjen Pourtalesiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöborrar
gracilis